

События 
 Первое нападение норвежцев на Ирландию.
 Ринг (лагерь) аварского хана разграблен маркграфом Эриком Фриульским.
 27 декабря — Святой Лев III сменил Адриана I и стал 96-м Папой римским.
 795—816 — Папа св. Лев III (ок. 750—816).
 Император Константин VI по внушению матери Ирины отправил свою жену Марию в монастырь и женился вопреки воле патриарха на Феодоте.
 Народное движение в Арране против арабов.

Родились 
 Лотарь I (795—855) — император Запада, король Италии и герцог Лотарингии, старший сын Людовика Благочестивого и Ирменгарды.

Скончались 
 25 декабря — 95-й Папа римский Адриан I

См. также